Danny Szetela (ur. 1987) – amerykański piłkarz polskiego pochodzenia 
 Ludwik Szetela (1918–1999) – polski franciszkanin konwentualny, prezbiter, prowincjał.
 Tadeusz Szetela (1901–1983) – polski działacz ludowy, poseł na Sejm II RP IV kadencji.
 Tadeusz Szetela (1924–2019) – polski duchowny rzymskokatolicki, Honorowy Obywatel Miasta Krosna.